La sigla LTI puede referirse a:
 London Taxis International, empresa automotriz británica.
 Language Technologies Institute, instituto en Pittsburgh.
 Learning Tools Interoperability, estándar que permite la integración de herramientas y contenidos externos en una plataforma SGA.
 LTI - Lingua Tertii Imperii: Notizbuch eines Philologen, libro de Victor Klemperer.
 Sistema LTI, concepto del campo del procesamiento de señales.
 LTi Gießen 46ers, equipo de baloncesto alemán.
 LTI, código IATA del Aeropuerto de Altái, Mongolia.